Sezon (1973/1974) był 71. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły  spadły do drugiej ligi - NB II. Tytuł obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Tytuł króla strzelców zdobył Mihály Kozma, który w barwach klubu Budapest Honvéd SE strzelił 27 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej